Missenmortjärn kan avse:
Missenmortjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Missenmortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (4,81 ha)